Асока:

 Асока Тано — персонаж вселенной «Звёздных войн»;
 Асока (сериал) — сериал о вселенной «Звёздных войн»;
 Асока — альтернативное написание имени правители империи Маурьев Ашоки.